Trento kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Trento (Agusan del Sur), kommun, Caraga, Province of Agusan del Sur,

Italien 

 Trento (provins), provins, Trentino-Alto Adige, 
 Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar